Philippe Montandon, né le  à Uster, est un footballeur suisse. Il évolue au poste de défenseur.

Philippe Montandon a joué un total de 161 matchs en  suisse et a inscrit 5 buts dans ce championnat. Il met un terme à sa carrière en 2015, à la suite de commotions cérébrales répétées.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 
 Philippe Montandon sur www.football.ch.

Footballeur suisse
Joueur du FC Winterthour
Joueur du FC Saint-Gall
Joueur du FC Wil
Joueur du FC Schaffhouse
Joueur du FC Lugano
Naissance en juillet 1982
Naissance à Uster